Hanewinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Hanewinkel (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Heike Hanewinkel, Geburtsname von Heike Niggemeyer (* 1961), deutsche Ärztin und Politikerin
 Inge Hanewinkel (* 1968), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Marc Hanewinkel, deutscher Forstwissenschaftler